Marion Raven (* 25. Mai 1984 in Lørenskog; eigentlich Marion Elise Ravn, norw. Ravn = Rabe = engl. Raven) ist eine norwegische Popsängerin.

Leben 
Bekannt wurde sie zusammen mit Marit Larsen als M2M, nach der Trennung von M2M im September 2002 startete Raven eine Solokarriere. Sie ist bei Atlantic Records unter Vertrag und arbeitete unter anderem mit Nikki Sixx von Mötley Crüe und Meat Loaf zusammen.

Gegen Ende des Jahres 2020 wurde Ravn Mitglied im Rateteam der ersten Staffel Musikshow Maskorama. Auch in den folgenden Staffeln wurde sie erneut Mitglied des Teams.

Alben

Mit M2M 
 Shades of Purple (2000)
 The Big Room (2002)
 The Day You Went Away: The Best of M2M (2003)

Solo 
 Here I Am (2005)
 Heads Will Roll (EP, 2006)
 Set Me Free (2007)
 Songs from a Blackbird (2013)
 Scandal Vol. 1 (2014)
 Scandal Vol. 2 (2015)

Singles

Solo 
 End of Me (2005)
 Break You (2005)
 Here I Am (2005)
 Heads Will Roll (2006)
 Falling Away (2007)

Mit anderen Künstlern 
 It’s All Coming Back to Me Now, Duett mit Meat Loaf auf seinem Album Bat Out of Hell III, 2006

Quellen

Weblinks 

 Offizielle Seite

Popsänger
Musiker (Norwegen)
Juror bei X Factor (Norwegen)
Maskorama
Norweger
Geboren 1984
Frau